Avena morisca puede referirse a:

 el nombre común de la planta Avena barbata; o
 el nombre común de la planta Avena fatua.